Mireille Rufel est une actrice française.

Biographie 
En 1990 elle joue dans le film d'Arthur Joffé Alberto Express avec Sergio Castellitto et Marie Trintignant, ainsi que Jeanne Moreau et Michel Aumont.

Elle a partagé l'affiche en 1991 avec Jean Reno, Christian Clavier et Isabelle Renauld pour le film de Jean-Marie Poiré : L'Opération Corned-Beef.

Dans l'année 1998 on la retrouve dans Les Couloirs du temps : Les Visiteurs 2, où elle retrouve Jean Reno et Christian Clavier, ainsi que Jacques François. Toujours dirigé par Jean-Marie Poiré.

À la rentrée 2008 elle joue dans le téléfilm de Didier Albert, Une Suite pour deux avec les comédiens Cristiana Réali, Richard Berry et Laurent Ournac. 
Il est diffusé le  sur TF1.

Filmographie 
 1990 : Alberto Express de Arthur Joffé
 1991 :  L'Opération Corned-Beef de Jean-Marie Poiré : Aspirant Garcia
 1998 :  Les Couloirs du temps : Les Visiteurs 2 : Une assistante de Maître Valoche (l'expert en bijoux chez qui Ginette va)
 2007 : Joséphine, ange gardien (saison 11, épisode 1) : Ticket gagnant : la concierge
 2008 : Une suite pour deux (TV) : la bonne sœur

Notes et références

Liens externes 

Actrice française de cinéma
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)